Voici la liste des planètes mineures numérotées de 50001 à 51000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

50001-50100

50101-50200

50201-50300

50301-50400

50401-50500

50501-50600

50601-50700

50701-50800

50801-50900

50901-51000 

50001-51000